Whitehall — rua em Londres
 Whitehall (Michigan)
 Whitehall (Montana)
 Whitehall (Ohio)
 Whitehall (Pensilvânia)
 Whitehall (Virgínia Ocidental)
 Whitehall (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos